Тетраселенид трициркония — бинарное неорганическое соединение
циркония и селена
с формулой ZrSe,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ :

Физические свойства 
Тетраселенид трициркония образует кристаллы
,
искаженная структура типа хлорида натрия NaCl
.

Примечания 

циркония
Соединения циркония